Ачех:

 Ачех — султанат в Індонезії.
 Ачех — провінція в Індонезії на півночі острову Суматра.
 Ачех (ачинці або ачехці) — народ в Індонезії, переважно у провінції Ачех.
 Ачех (ачеська мова) — мова ачинців.